По́рик — украинская фамилия.

Фамилия 
Порик, Василий Васильевич (1920—1944) — советский офицер, Герой Советского Союза (1964).

Топоним 
Порик — село в Хмельницком районе Хмельницкой области (Украина).